Новиград — ряд топонимов хорватского происхождения:

Топонимы 
 Новиград — город в Хорватии, на полуострове Истрия.
 Новиград — город в Хорватии, в Задарской жупании.
 Новиград-Подравски — посёлок в Хорватии, в Копривницко-Крижевацкой жупании.

Прочее 
 «Новиград» — югославский и хорватский сторожевой катер типа «Мирна», состоящий на вооружении с 1980 года.
  — футбольный клуб.
 «Новиград» — город во вселенной «Ведьмака»

См. также 
 Нови-Град